Gabriel (anjo) — também conhecido como Gabriel arcanjo
 São Gabriel (nau) — uma das naus da descoberta do caminho marítimo para a Índia
 Classe São Gabriel  — classe de navios cruzadores portugueses

Brasil

Municípios
 São Gabriel (Bahia)
 São Gabriel (Rio Grande do Sul)
 São Gabriel do Oeste — no Mato Grosso do Sul
 São Gabriel da Cachoeira — no Amazonas
 São Gabriel da Palha — no Espírito Santo

Bairros
 São Gabriel (Belo Horizonte)

Times de futebol
 São Gabriel Futebol Clube — de São Gabriel (Rio Grande do Sul)

Estados Unidos da América
 São Gabriel (Califórnia) — cidade

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos